Общи́на Зреня́нин () — община (град) в Сербії, в складі Середньо-Банатського округу автономного краю Воєводина. Адміністративний центр — місто Зренянин.

Населення 
Згідно з даними перепису 2002 року в общині проживало 132 051 особа, з них:
 серби — 74,8%
 угорці — 10,8%
 югослави — 1,9%
 румуни — 1,9%
 цигани — 1,9%
 словаки — 1,8%

Населені пункти 
Община утворена з 22 населених пунктів (1 міста та 21 села):

1 — колишнє селище
2 — місто

Примітки 

Середньо-Банатський округ
Общини Воєводини